El término Apóstol Santiago puede referirse:

Personajes
 a Santiago el Mayor (Santiago el de Zebedeo), uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, considerado patrón protector de España;
 a Santiago el Menor (Santiago el de Alfeo), otro de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret. Tradicionalmente se le identifica con el líder de la comunidad cristiana de Jerusalén;

Lugares
 a Apóstol Santiago, un barrio administrativo en el distrito de Hortaleza , en Madrid (España);
 a Santiago Apóstol, un municipio en el estado de Oaxaca, en México.